peut désigner :

Cinéma 
 The Walking Dead, un film américain réalisé par Michael Curtiz en 1936 ;
 The Walking Dead, un film américain réalisé par  en 1995.

Comic 
 The Walking Dead, un comic américain mensuel en noir et blanc, publié par Image Comics depuis 2003.

Télévision 
 The Walking Dead, une série télévisée américaine adaptée du comic, réalisée par Frank Darabont et diffusée sur AMC depuis 2010 ;
 The Walking Dead: Torn Apart, une web-série américaine, spin-off de la série télévisée, réalisée par Greg Nicotero et diffusée en 2011 ;
 The Walking Dead: Cold Storage, une web-série américaine, spin-off de la série télévisée, réalisée par Greg Nicotero et diffusée en 2012 ;
 The Walking Dead: The Oath, une web-série américaine, spin-off de la série télévisée, réalisée par Greg Nicotero et diffusée en 2013 ;

 Fear the Walking Dead, une série télévisée américaine diffusée sur AMC depuis 2015, spin-off de The Walking Dead.
 The Walking Dead: World Beyond, une série télévisée américaine diffusée sur AMC depuis 2020, spin-off de The Walking Dead.

Jeux vidéo 
 The Walking Dead, un jeu vidéo développé par Telltale Games en 2012 et basé sur le comic ;
 The Walking Dead la série de jeux vidéo ;
 The Walking Dead: Survival Instinct, jeu vidéo produit par Terminal Reality et édité par Activision en 2013.

Musique 

 The Walking Dead Orchestra, groupe de death metal français.